

Patronyme

Le maréchal Ney et sa famille 
 Maison Ney
 Michel Ney (1769-1815), prince de la Moskowa et duc d’Elchingen, maréchal d'Empire, surnommé « le brave des braves » ;
 Napoléon Joseph Ney (1803-1857),  de la Moskowa, fils aîné du précédent, général et homme politique français ;
 Michel Louis Félix Ney (1804-1854),  d’Elchingen, deuxième fils du maréchal Ney, général et homme politique français ;
 Eugène Ney (1808-1845), comte, troisième fils du maréchal Ney, diplomate et écrivain français ;
 Michel-Aloys Ney (1835–1881)  d’Elchingen, général français ;
 Edgar Ney (1812-1882),  de la Moskowa, quatrième fils du maréchal Ney, général et homme politique français ;
 Jules-Napoléon Ney (1849-1900), militaire et homme de lettres français.

Autres 
 Elly Ney (1882-1968), pianiste allemande ;
 Marie Ney (1895-1981), actrice anglaise ;
 Martin Ney (1970-), tueur en série allemand ;
 Camille Ney (1919-1984), médecin-vétérinaire et homme politique luxembourgeois ;
 Jean-Paul Ney (né en 1976), photojournaliste français ;
 Richard Ney (1916-2004), acteur américain.

Prénom 
Ney est un prénom notamment porté par :
 Ney González Sánchez (1963-), homme politique mexicain ;

Toponyme 

 Ney est une commune française du département du Jura.
 le site préhistorique de Ney y a été découvert en 1878.
 Ney est une ville allemande de Rhénanie-Palatinat.
 Ney (Ohio)

 Boulevard Ney, est un boulevard parisien

Musique 
 Le ney est une flûte employée dans les musiques arabe, persane et turque.

Voir aussi 
Nay